Hoel est un prénom breton historique, fêté le . La forme féminine est Hoela ou Hoelenn.

Étymologie 
Prénom breton de plusieurs ducs et comtes, équivalent du gallois Hywel. Certains y voient un nom proche de l'adjectif uhel, haut, éminent, occupant une position élevée. Howel provient du préfixe breton ho/he avec le sens de "facile a" et wel de gwelout à cause de la mutation qui suit le préfixe. Hoel, dont le prénom Howel est une déformation, est aussi la version bretonne du mot gallois hoedl - lui-même tiré du vieux breton hoidl (hoazl en moyen-breton) et veut tout simplement dire "vie".

Mode
Hoel n'a pas bénéficié, en France, de la mode des prénoms bretons. Il est même très peu connu en Armorique où, cependant, il fut porté, à la fin du  par un duc de Bretagne de la maison de Cornouaille: Hoël II de Bretagne et un prétendant Hoel III de Bretagne

Personnages légendaires
Dans l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, Hoël (c'est-à-dire  Hoelus Magnus)  est le fils de la sœur du roi Arthur et de Budic roi des Bretons armoricains
Il apparaît sous le nom d'Howel dans le conte gallois Culhwch ac Olwen. Comme il est réputé être le fils d'une sœur du Arthur il est donc neveu de ce roi. Hoel devient roi de Petite Bretagne à la suite de son père, et sera d'un grand secours à Arthur durant les nombreuses guerres menées tant dans les pays nordiques qu'en Gaule.

Hoel est également le nom d'un roi légendaire, père d'Iseut aux blanches mains, dans le cycle de Tristan. 

Fête : le

Chronique de Saint-Brieuc
Dans la Chronique de Saint-Brieuc, recueil de textes légendaires plus qu'historiques, un Hoel est déclaré sixième roi (de Bretagne armoricaine, après Conan), fils de Budic, neveu d'Arthur, le roi de Grande-Bretagne (nepos Arturi Regis Maioris Britanniae).

Noms historiques
Le nom est bien sûr antérieur à ces personnages historiques comme semblent le confirmer les légendes plus anciennes ou il apparaît.
Hoel  de Bretagne 
Hoel II de Bretagne 
Hoel III de Bretagne

 Hoël du Mans, évêque partisan de Guillaume le Conquérant puis de Robert Courteheuse.

Notes et références 

Prénom breton
Personnage du cycle arthurien
Prénom masculin